Meurthe est un nom propre qui peut référer à :

Toponyme simple 

 La Meurthe (rivière), rivière du Nord-Est de la France en Lorraine ;
 La Meurthe (département), ancien département français traversé par cette rivière.

Toponyme composé 

 La Meurthe-et-Moselle, département français ;
 Art-sur-Meurthe, localité ;
 Ban-sur-Meurthe-Clefcy, localité ;
 Dombasle-sur-Meurthe, localité ;
 Mont-sur-Meurthe, localité ;
 Saint-Michel-sur-Meurthe, localité ;
 Saulcy-sur-Meurthe, localité ;
 Thiaville-sur-Meurthe, localité.

Navire 

 La Meurthe, aviso français commandé notamment par Richard Foy; basé en 1887 à Diego Suarez, il participa entre le 22 novembre et le , à la recherche vaine aux îles Crozet des naufragés du Tamaris qui avait sombré dans la nuit du 8 au  sur des brisants de l'île des Pingouins.  

Homonymie de toponyme